Als Syrer bezeichnet man:
 die Staatsbürger der Arabischen Republik Syrien, siehe Syrische Staatsbürgerschaft
 allgemein Syrische Christen (Eigenbezeichnung Suryoye), bestehend aus den Volksgruppen der Aramäer, Assyrer, Chaldäer und Maroniten

Siehe auch:
 der Syrer
 Sürer